Чемпионат Азии по борьбе 1993 года проходил раздельно: соревнования по вольной борьбе прошли с 16 по 18 апреля в Улан-Баторе (Монголия), а соревнования по греко-римской борьбе — с 23 по 25 апреля в Хиросиме (Япония).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

1993
Борьба
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Японии
Международные соревнования по борьбе в Монголии
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Международные спортивные соревнования в Хиросиме
1993 год в борьбе
Апрель 1993 года
Чемпионаты Азии в Монголии
Чемпионаты Азии в Японии